Madīnat Sittah Uktūbar är en ort i Egypten.   Den ligger i guvernementet Giza, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Kairo. Madīnat Sittah Uktūbar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Madīnat Sittah Uktūbar är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Ash Shā'ib,  meter över havet,  km väster om Madīnat Sittah Uktūbar.  Trakten runt Madīnat Sittah Uktūbar är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Madīnat Sittah Uktūbar är det största samhället i trakten. Trakten runt Madīnat Sittah Uktūbar är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Giza (guvernement)